Кристи́н «Крис» Ю́ргенсон (; урождённая Кристи́н Бодо́, ; известна также как Кристи́н Бодо́-Ю́ргенсон, ) — канадская кёрлингистка.

В 2018 введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (1997).
 : золото (, , ).
 : золото (2008, 2010).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
! Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 1980 || Кристин Бодо || Мэрилин Дарт || Norma Quesnell || Mary Gellard ||  ||  
|-
| 1982—83 || Cathy Shaw || Кристин Юргенсон || Сандра Риппель || Пенни Райан || ||  
|-
| 1986 || Мэрилин Бодо-Дарт || Кэти Макэдвардс || Кристин Бодо-Юргенсон || Джен Аугустин || Lynn Reynolds (ЧК) ||   
|-
| 1987 || Мэрилин Бодо-Дарт || Кэти Макэдвардс || Кристин Юргенсон || Джен Аугустин || Lynn Reynolds ||  (9 место)
|-
| 1986—87 || Мэрилин Дарт || Кэти Макэдвардс || Кристин Юргенсон || Сандра Риппель || || КООК 1987 (6 место)
|-
| 1994—95 || Марла Гейгер || Келли Оуэн || Sherry Fraser || Кристин Юргенсон || Cindy McArdle ||  (6-е место)
|-
| 1996—97 || Келли Оуэн || Марла Гейгер || Sherry Fraser || Кристин Юргенсон || Линдси Спаркс ||  (12-е место)
|-
| 1997—98 || Келли Оуэн || Марла Гейгер || Sherry Fraser || Кристин Юргенсон || || КООК 1997 
|-
| 2001—02 || Sherry Fraser || Diane McLean || Кори Беверидж || Кристин Юргенсон || Марла Маллет || КООК 2001 (9 место)
|-
| 2008 || Пэт Сандерс || Шерил Нобл || Roselyn Craig || Кристин Юргенсон || ||  2008 
|-
| 2009 || Пэт Сандерс || Шерил Нобл || Roselyn Craig || Кристин Юргенсон || ||  
|-
| 2010 || Кристин Юргенсон || Шерил Нобл || Пэт Сандерс || Roselyn Craig || ||  2010 
|-
| 2011 || Кристин Юргенсон || Шерил Нобл || Пэт Сандерс || Roselyn Craig || Lena Westтренер: Билл Чирхарт ||  
|-
| 2013 || Кэти Кинг' || Carolyn Morris || Lesley McEwan || Doreen Gares || Кристин Юргенсонтренер: Билл Чирхарт ||  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Частная жизнь 
Сестра Кристин, Мэрилин Бодо (в замужестве Мэрилин Дарт, Мэрилин Бодо-Дарт) — тоже кёрлингистка, дважды чемпионка мира и Канады, некоторое время играла с Кристин в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга